Alois Brunner (SS'er) (1912-2010), een Oostenrijks oorlogsmisdadiger
 Alois Brunner (piloot), een officier in de Oostenrijkse luchtmacht tijdens de Eerste Wereldoorlog